«Часы Судного дня» — мини-альбом группы «Кипелов». Выпущен 8 октября 2021 года. Состоит из четырёх композиций, общей продолжительностью 22 минуты 58 секунд.

История 
О выходе нового мини-альбома группа Кипелов объявила в сентябре 2021 года. Последней, на тот момент, работой коллектива стал полноформатный альбом «Звёзды и кресты», увидевший свет в 2017 году. Нынешний ЕР включил в себя 4 композиции: 3 новых («Огненная дуга», «Часы Судного дня», «Лунный ковчег») и один кавер на песню «Scream of a Butterfly» австрийской группы «Supermax». С песней «Огненная дуга» зрители были знакомы, так как группа выступала с ней в весенне-летних турах, а текст к кавер-версии написан Светланой Смирновой, с которой группа сотрудничала впервые.

Список композиций

Участники записи 
 Валерий Кипелов — вокал
 Вячеслав Молчанов — гитара, бэк-вокал
 Алексей Харьков — бас-гитара
 Андрей Голованов — гитара
 Александр Карпухин — барабаны

По состоянию здоровья Александр Манякин не смог записать барабанные партии к релизу. В записи принял участие сессионный барабанщик Александр Карпухин, бывший участник групп «Мастер» и «Маврин».

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт группы
 Новый EP группы «КИПЕЛОВ» «Часы Судного дня»
 «Кипелов» анонсировал мини-альбом «Часы Судного дня»

Альбомы группы «Кипелов»
Мини-альбомы 2021 года
Мини-альбомы 2020-х годов
Мини-альбомы России
Мини-альбомы в стиле рок
Песни на слова Маргариты Пушкиной